Jordaniens guvernement är första nivåns administrativa indelning i Jordanien. Landet är indelat i 12 guvernement (, muhafazah) som i sin tur delas in i mindre departement.

Lista över Jordaniens guvernement

Se även 
 ISO 3166-2:JO, ISO 3166-2-koden för Jordanien

Källor 

Jordaniens geografi
Administrativa indelningar av länder i Asien